Сезон 1905/06 стал для «Манчестер Юнайтед» 14-м сезоном в Футбольной лиге и 12-м сезоном во Втором дивизионе.

Команда заняла 2-е место в турнирной таблице Второго дивизиона, что гарантировало возвращение «Манчестер Юнайтед» в Первый дивизион в следующем сезоне. В Кубке Англии «Юнайтед» добрался до четвёртого раунда, в котором уступил «Арсеналу».

Второй дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1905/06 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1905/1906
Манчестер Юнайтед